Soldano – comune italiano della Liguria
 Soldano – forma arcaica di sultano
 Nina Soldano (1963) – attrice italiana

Pagine correlate 

 Soldan
 Soldani